Molar steht für:
 Molar (Zahn), ein großer Backenzahn
 Molar (Rebsorte), eine portugiesische Rebsorte
 Molar Island, Insel vor der Eights-Küste des Ellsworthlands, Antarktika
 Molar-Massiv, Gebirgsmassiv im Viktorialand, Antarktika
 Molar Peak, Berg auf der Anvers-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis

molar ist:
 ein nicht normgerechter Ersatz für die Maßeinheit mol/l bei der Angabe von Stoffmengenkonzentrationen
 ein attributives Adjektiv bei der Benennung molarer Größen (physikalische Größen, die auf die Stoffmenge bezogen sind)

Molar ist der Familienname folgender Personen:
 Nolasc del Molar (1902–1983), Ordensname des Kapuziners Daniel Rebull i Muntanyola
 Paul Bruns-Molar (1867–1934), deutscher Gesangspädagoge

Siehe auch:

 El Molar
 Molard
 Mollard
 La Molaire